Борис Кожин:
 Кожин, Борис Борисович (род. 1944) — украинский военачальник, вице-адмирал.
 Кожин, Борис Иванович (1909—1942) — график, мастер натурного рисунка, портретист.